Ко́нный — топоним:

Казахстан

Россия

Разное 
 Конный — тоже, что и всадник
 Конный завод
  — многозначный термин
 Конный спорт
 Конный Могой — село, Володарский район Астраханской области
 Конный Обоз — поселок, Тереньгульский район Ульяновской области
 Октябрьский Конный Завод — село, Кузоватовский район Ульяновской области

См. также 
 Конная
 Конное
 Конь (значения)